Fitchburg kan syfta på:

 Fitchburg, Massachusetts
 Fitchburg, Wisconsin